Десислава Георгијева Димова (Бургас, 13. април 2001) уметничко је име бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Спотови

Референце 

Рођени 2001.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи